Борисов, Михаил Фёдорович:

 Борисов, Михаил Фёдорович (1924—2010) — Герой Советского Союза.
 Борисов, Михаил Фёдорович (1901—1970) — советский военачальник, генерал-майор.